Rothwell kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick M. Rothwell
 Gar W. Rothwell

Robotskapade auktorsförkortningar